France Tomšič ist der Name folgender Personen:

* France Tomšič (Sprachwissenschaftler) (1905–1975), slowenischer Sprachwissenschaftler
 France Tomšič (Schriftsteller) (* 1924), slowenischer Schriftsteller
 France Tomšič (Gewerkschafter) (1937–2010), slowenischer Gewerkschafter und Politiker